Серге́й Никола́евич Миндиргасов () — советский фехтовальщик на саблях, многократный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр 1988 года в командном первенстве. Заслуженный мастер спорта СССР (1987).

Шестикратный чемпион мира в личном (1986) и командном (1985-87, 1989, 1990) первенстве.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле выиграл серебро в составе сборной СССР, уступив в финале команде Венгрии. В личном первенстве занял 17-е место.

Ссылки 
 

Фехтовальщики СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по фехтованию